

Astronomia
 12044 Fabbri – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Fabbri Editori – casa editrice italiana
 Fabbri 1905 – azienda dolciaria italiana

Persone

Altro 
 Fabbri – frazione del comune italiano di Montefalco in Umbria
 Gremio dei fabbri – corporazione di origine medievale partecipante alla discesa dei candelieri a Sassari

Pagine correlate 
Fabbro